Wildwood ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Wildwood (Alabama)
 Wildwood (Florida)
 Wildwood (Georgia)
 Wildwood (Illinois)
 Wildwood (Kentucky)
 Wildwood (Louisiana)
 Wildwood (Maine)
 Wildwood (Michigan)
 Wildwood (Minnesota), im Koochiching County
 Wildwood (Missouri), im St. Louis County
 Wildwood (New Hampshire)
 Wildwood (New Jersey)
 Wildwood (New York)
 Wildwood (North Carolina)
 Wildwood (Oregon)
 Wildwood (Pennsylvania)
 Wildwood (Tennessee), im Blount County
 Wildwood (Utah)
 Wildwood (Virginia)
 Wildwood (Washington)
 Wildwood (Wisconsin), im St. Croix County
 Wildwood Crest (New Jersey)
 Wildwood Estates (Arizona)
 Wildwood Forest Colonia (Texas)
 Wildwood Gables (New Jersey)
 Wildwood Gardens (New Jersey)
 Wildwood Highlands Beach (New Jersey)
 Wildwood Hills (Kentucky)
 Wildwood Hills (Maryland)
 Wildwood Junction (New Jersey)
 Wildwood Lake (Tennessee)
 Wildwood Manor (Maryland)
 Wildwood Mill (Tennessee)
 Wildwood Springs (Pennsylvania)

ehemalige Orte:
 Wildwood (Kalifornien)
 Wildwood (Mississippi)